Das Mixed der US Open 2014 war ein Tenniswettbewerb in New York City.

Titelverteidiger waren Andrea Hlaváčková und Max Mirny.

Setzliste

Hauptrunde

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Weblinks 
 Turnierdraw auf itftennis.com (englisch)

Mixed
2014